La First Division 1900-1901 è stata la 13ª edizione della massima serie del campionato inglese di calcio, disputato tra il 1º settembre 1900 e il 30 aprile 1901 e concluso con la vittoria del , al suo primo titolo.

Capocannoniere del torneo è stato Steve Bloomer () con 23 reti.

Squadre partecipanti

Classifica finale 
Legenda:
      Campione d'Inghilterra.
      Retrocessa in Second Division.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti le squadre venivano classificate secondo il quoziente reti.

Squadra campione

Risultati

Tabellone

Calendario 

1º settembre 1900

	

3 settembre 1900

8 settembre 1900

10 settembre 1900

15 settembre 1900

22 settembre 1900

29 settembre 1900

4 ottobre 1900

6 ottobre 1900

13 ottobre 1900

20 ottobre 1900

27 ottobre 1900

29 ottobre 1900

3 novembre 1900

5 novembre 1900

10 novembre 1900

12 novembre 1900

17 novembre 1900

24 novembre 1900

1º dicembre 1900

8 dicembre 1900

15 dicembre 1900

22 dicembre 1900

25 dicembre 1900

26 dicembre 1900

29 dicembre 1900

1º gennaio 1901

2 gennaio 1901

5 gennaio 1901

12 gennaio 1901

19 gennaio 1901

26 gennaio 1901

16 febbraio 1901

23 febbraio 1901

2 marzo 1901

9 marzo 1901

11 marzo 1901

13 marzo 1901

16 marzo 1901

23 marzo 1901

25 marzo 1901

27 marzo 1901

30 marzo 1901

5 aprile 1901

6 aprile 1901

8 aprile 1901

9 aprile 1901

13 aprile 1901

15 aprile 1901

17 aprile 1901

20 aprile 1901

22 aprile 1901

24 aprile 1901

27 aprile 1901

29 aprile 1901

30 aprile 1901

Statistiche

Squadra

Primati stagionali
 Maggior numero di vittorie:Liverpool (19)
 Minor numero di sconfitte: Sunderland (6)
 Migliore attacco: Liverpool (59 reti fatte)
 Miglior difesa: Sunderland (26 reti subite)
 Miglior media reti: Sunderland (2.192)
 Maggior numero di pareggi: Sunderland e Wolverhampton (13)
 Minor numero di pareggi: Notts County (4)
 Maggior numero di sconfitte: West Bromwich (19)
 Minor numero di vittorie:  West Bromwich (7)
 Peggior attacco: Sheffield Utd e West Bromwich (35 reti fatte)
 Peggior difesa: Preston (75 reti subite)

Note

Bibliografia

Voci correlate 
 Second Division 1900-1901
 FA Cup 1900-1901

Collegamenti esterni 
 
 
 

Calcio nel 1900
Calcio nel 1901
1900